Cherokee-Klasse ist der Name folgender Schiffklassen:

 Cherokee-Klasse (1808), ist eine Baureihe englischer Briggs
 Cherokee-Klasse (2021),  ist eine Baureihe US-amerikanischer Eisenbahnfähren